L'univers fictif de Myst, créé par les frères Robyn et Rand Miller, possède une chronologie détaillée. Le premier jeu de la franchise, Myst, ne développe que très peu la chronologie de l'univers du jeu, c'est avec le deuxième jeu, Riven, et  les trois romans dérivés des jeux, Le Livre d'Atrus, Le Livre de Ti'ana et Le Livre de D'ni que les développeurs étoffent considérablement l'univers de la série et  détaille la chronologie des évènements. Les troisième, quatrième et cinquième jeux (Exile, Revelation et End of Ages) apportent également quelques détails supplémentaires. La plus grande partie de la chronologie provient des jeux de la série spin-off Uru, qui contiennent plusieurs centaines de pages de texte qui détaillent la chronologie de la Cité D'ni. La chronologie (non exhaustive) présente dans cet article ne prend pas en compte les faits de la série de comics Myst: The Book of the Black Ships, désapprouvée par Cyan Worlds.

Les dates ont été converties en années terrestres, les unités de mesure D'ni utilisé dans les jeux et les romans (comme le hahr, le vl-lee ou le tah-vo) étant relativement complexes. Les joueurs utilisent parfois les abréviations "BE" (pour «Before Earth») et "DE" (pour «D'ni Era») pour établir une chronologie, l'année 0 est alors l'année de la construction du Grand Zéro et du couronnement de Ri'neref, premier Grand Roi D'ni (correspond aux environs de l'an -7656).

Chronologie de la série Myst

Préhistoire D'ni 
Les événements suivants se sont déroulés avant l'arrivée des D'ni sur Terre. À cette époque, le peuple D'ni fait encore partie du peuple Ronay («peuple de la Racine») et vivent sur leur planète d'origine : Garternay. On ne sait que très peu de chose de ce monde mais on peut cependant en voir une carte dans Riven qui montre deux continents et quelques îles. Tout comme le sera ensuite D'ni, la société de Garthernay s'articule autour d'un Roi et d'un système de guildes. Ce sont les Ronay qui ont élaboré l'Art de l'Écriture, bien qu'il n'ait pas expliqué comment. La planète Garternay était cependant vouée à la destruction : l'étoile autour de laquelle elle gravitait étant en fin de vie.

-7862 (206 BE) : Naissance de Ri'neref
-7772 (116 BE) : Ri'neref atteint le niveau de Grand Maître de la Guilde des Écrivains mais refuse le titre.
-7715 (59 BE) : Le Roi des Ronay révèle à la population que Garternay est condamné à la destruction et qu'il faut que le peuple Ronay quitte sa planète. Il accorde à Ri'neref le droit de s'exiler avec d'autres Ronay sur un autre Âge, D'ni («nouveau départ»), qu'il commence à écrire. Les autres Ronay partent vers l'Âge de Terahnee.

La Préhistoire D'ni prend fin lorsqu'une partie des Ronay a bâti le Grand Zéro dans la Caverne, et fondèrent ainsi la Civilisation D'ni.

-7862 (206 BE) : Naissance de Ri'neref
-7852 (201 BE) : Ri'neref entre dans la Guilde des Écrivains de Garternay
-7772 (116 BE) : Ri'neref atteint le niveau de Grand Maître de la Guilde des Écrivains mais refuse le titre.
-7729 (73 BE) : Ri'neref quitte la Guilde des Écrivains en refusant d'écrire un Âge qu'il considère douteux (certaines informations laisse penser qu'il l'a finalement écrit). Cet événement fait polémique dans la société Ronay.
-7715 (59 BE) : Le Roi des Ronay révèle à la population que Garternay est condamné à la destruction et qu'il faut que le peuple Ronay quitte sa planète. Il accorde à Ri'neref le droit de s'exiler avec d'autres Ronay sur un autre Âge, D'ni («nouveau départ»), qu'il commence à écrire. Les autres Ronay partent vers l'Âge de Terahnee.
-7706 (50 BE) : Naissance d'Ailesh, futur second roi de D'ni.

Les rois D'ni 
Trente-quatre rois se sont succédé à la tête de la Cité D'ni entre l'arrivée des D'ni dans la Caverne et l'abdication de Kerath en faveur d'un gouvernement dirigé par les Cinq Seigneurs. Au total, cela représente 6977 années de royauté parsemées de nombreux évènements et conflits. Mis à part Kerath, aucun roi n'a abdiqué et tous les règnes se sont terminés par la mort (naturelle ou non) du souverain. 

 -7656 - -7536 : règne de Ri'neref, premier roi de D'ni.
 -7536 - -7356 : règne d'Ailesh, deuxième roi de D'ni.
 -7356 - -7101 : règne de Shomat, troisième roi de D'ni.
 -7101 - -6844 : règne de Ja'kreen, quatrième roi de D'ni.
 -6844 - -6659 : règne de Veesha, cinquième roi de D'ni.
 -6659 - -6497 : règne de Mararon, sixième roi de D'ni.
 -6497 - -6304 : règne de Koreen, septième roi de D'ni.
 -6304 - -6155 : règne de Ahlsendar, grand roi de D'ni.
 -6155 - -5877 : règne de Solath, neuvième roi de D'ni.
 -5877 - -5641 : règne de Me'erta, dixième roi de D'ni.
 -5641 - -5586 : règne de Gan, onzième roi de D'ni.
 -5586 - -5463 : règne de Behnashiren, douzième roi de D'ni.
 -5463 - -5300 : règne de Hemelin, treizième roi de D'ni.
 -5300 - -5123 : règne de Naygen, quatorzième roi de D'ni.
 -5123 - -4877 : règne de Hinash, quinzième roi de D'ni.
 -4877 - -4656 : règne de Needrah, seizième roi de D'ni.
 -4656 - -4437 : règne de Rakeri, dix-septième roi de D'ni.
 -4437 - -4234 : règne de Tejara, dix-huitième roi de D'ni.
 -4234 - -4002 : règne de Ti'amel, Dix-Neuvième roi de D'ni.
 -4002 - -3753 : règne de Kedri, vingtième roi de D'ni.
 -3753 - -3573 : règne de Lemashal, vingt-et-unième roi de D'ni.
 -3573 - -3365 : règne d'Ishek, vingt-deuxième roi de D'ni.
 -3365 - -3218 : règne de Loshemanesh, vingt-troisième roi de D'ni.
 -3218 - -2964 : règne de Ji, vingt-quatrième roi de D'ni.
 -2964 - -2813 : règne de Demath, vingt-cinquième roi de D'ni.
 -2813 - -2613 : règne de Yableshahn, vingt-sixième roi de D'ni.
 -2613 - -2416 : règne de Emen, vingt-septième roi de D'ni.
 -2416 - -2107 : règne de Me'emen, vingt-huitième roi de D'ni.
 -2107 - -1955 : règne d'Adesh, vingt-neuvième roi de D'ni.
 -1955 - -1657 : règne de Lanaren, trentième roi de D'ni.
 -1657 - -1372 : règne d'Asemlef, trentième-et-unième roi de D'ni.
 -1372 - -1158 : règne de Jaron, trentième-deuxième roi de D'ni.
 -1158 - -925 : règne de Rikooth, trentième-troisième roi de D'ni.
 -925 - -659 : règne de Kerath, trentième-quatrième roi de D'ni.

 -7656 (0 DE) : construction du Grand Zéro.
  -7649 : fondation de la Guilde des Écrivains de D'ni.
 -7593 : fin de la construction du Temple dédié à Yahvo.
  -7556 : les dix-huit Guildes Majeures sont fondées. Le 18 Leenovoo devient une fête : le Jour du Cercle.
 -7423 : ouverture de la première bibliothèque publique de la Cité.
 -7309 : rédaction des Âges jardins et construction du Palais de Ae'gura.
 -7031 : la construction de L'Arche du Roi (future Arche de Kerath) est achevée.
 -7013 : la construction du Temple du Grand Roi est achevée.
 -6333 - -6280 : guerre de Pento.
 -6190 : chute de la civilisation de Pento.
 -6156 : le roi Ahlsendar révèle son implication dans la chute de Pento.
 -5641 : de nombreux D'ni sont touchés par le virus créé par Ahlsendar pour faire chuter Pento. De très nombreux cas d'infertilité sont recensés.
 -5394 : un remède est trouvé contre le virus. La population D'ni a diminué d'un quart.
 -5259 : début de la Renaissance D'ni.
 -3695 : le roi Lemashal met en place la division secrète des Relyimah.
 -3681 : début de la politique de D'ni pour diminuer les interactions entre D'ni et les civilisations des autres Âges. 
 -3156 : l'Observateur, un très influent prophète, écrit Les Mots du Créateur.
 -2702 - -2565 : évènements de l'Âge de Meanas. 
 -2349 : la création du Nara est annoncée par les Guildes des Miniers et des Tailleurs de Pierres.
 -1214 - -1158 : de nombreux groupes isolationnistes se dissolvent.
 -1055 : La Cité D'ni s'étend.
 -659 : Kerath abdique aux profils des Cinq Seigneurs.

À partir de cette date, la Cité D'ni est contrôlée par les cinq Maîtres de Guilde les plus influents, les Cinq Seigneurs.

 -7656 (0 DE) : Ri'neref achève l'écriture de l'Âge de D'ni (la Terre). Il rejoint la Caverne avec plusieurs milliers de Ronay et fonde la Cité D'ni. Le Grand Zéro est construit et Ri'neref est couronné premier roi de D'ni.
  -7649 (9 Leevot 8 DE) : La Guilde des Écrivains de D'ni est fondée. Ailesh, un des apprentis de Ri'neref est nommé Grand Maître.
 -7608 (48 DE) : début de la construction du Temple dédié à Yahvo.
 -7593 (63 DE) : fin de la construction du Temple dédié à Yahvo.
 -7572 (84 DE) : début des travaux des puits de ventilation de la Caverne.
  -7556 (18 Leenovoo 100 DE) : Les dix-huit Grandes Guildes de D'ni sont fondées. Le jour du 18 Leenovoo devient une fête : le Jour du Cercle.
 -7542 (114 DE) : la mise en place des conduits de ventilation de la Caverne est terminée.
 -7536 (120 DE) : mort de Ri'neref par crise cardiaque à l'âge de 327 ans. avant de mourir il désigne Ailesh comme successeur. Il est couronné deuxième roi de D'ni à l'âge de 170 ans.
 -7423 (12 Leefo 233 DE) : Ouverture de la première bibliothèque publique de la Cité.
 -7400 (256 DE) : naissance de Shomat, troisième fils d'Ailesh et futur troisième roi de D'ni.
 -7356 (300 DE) : Ailesh meurt de vieillesse à âge de 350 ans, il désigne Shomat comme son successeur.
 -7309 (347 DE) : fin de la construction du Palais de Ae'gura où Shomat et sa famille s'installent. Les "Âges jardins", Eder Gira et Eder Kemo sont rédigés.
 -7269 (387 DE) : les deux frères et la sœur de Shomat disparaissent mystérieusement. Les rumeurs veulent que le roi les ait attirés dans un Âge Jardin que le Grand Maître Kenri a modifié pour le rendre instable.
 -7256 (400 DE) : une prophétesse est attribuée au roi Shomat que certains considèrent comme devenu fou. Le roi faisant ainsi de nombreux progrès, les rois suivant se verront également attribués une prophétesse.
 -7181 (475 DE) : naissance de Ja'kreen, futur quatrième roi de D'ni.
 -7101 (555 DE) : mort du roi Shomat à l'âge de 299 ans. Ja'kreen, Grand Maître de la Guilde des Tailleurs de Pierre, monte sur le trône à l'âge de 80 ans et devient le quatrième roi D'ni, il ne fait pas partie de la famille royale mais est un proche ami de l'un de ses fils. Shomat le désigne car il juge ses fils incapable de diriger la Cité.
 -7058 (598 DE) : Ja'kreen ordonne à Koris, Grand Maître de la Guilde des Tailleurs de Pierre, d'entreprendre la reconstruction de l'Arche du Roi (connue plus tard sous le nom de l'"Arche de Kerath").
 -7056 (600 DE) : la reconstruction de l'Arche du Roi commence.
 -7031 (625 DE) : l'Arche du Roi est achevée. Le roi ordonne la construction du Temple du Grand Roi.
 -7013 (643 DE) : la construction du Temple du Grand Roi est terminée. Ja'kreen est très satisfait du bâtiment, qu'il trouve conforme aux spécifications de l'ancien prophète Ronay Oorpah mais la population critique les dimensions gigantesques de l'édifice. Le trône du roi est déplacé du Temple de Ri'neref au Temple du Grand Roi.
 -7002 (654 DE) : naissance de J'taeri, premier fils de Ja'kreen.
 -6992 (664 DE) : J'taeri meurt d'une maladie rare.
 -6982 (674 DE) : mort prématurée de la première femme de Ja'kreen.
 -6956 (700 DE) : Ja'kreen se marie avec sa seconde épouse.
 -6939 (717 DE) : naissance de Veesha, deuxième fils de Ja'kreen et futur cinquième roi de D'ni.
 -6881 (775 DE) : Ja'kreen encourage la construction de bâtiments privés dans le quartier d'Ae'gura, le quartier le plus important de la Cité D'ni. Il nomme un nouveau quartier "J'taeri" en hommage à son premier fils, mort à l'âge de dix ans.
 -6844 (812 DE) : mort du roi Ja'kreen à l'âge de 337 ans. Son fils Veesha est couronné cinquième grand roi de D'ni à l'âge de 95 ans.
 -6732 (924 DE) : naissance de Mararon, cinquième fils de Veesha et futur sixième roi de D'ni.
 -6689 (980 DE) : Mararon se réveille d'un coma de trois ans. Veesha est convaincu que c'est grâce à sa foi envers Yahvo.
 -6659 (997 DE) : mort de Veesha à l'âge de 280 ans. Il nomme Mararon comme son successeur. Il monte sur le trône à l'âge de 73 ans et devient le sixième roi D'ni.
 -6547 (1109 DE) : naissance de Koreen, premier fils de Mararon et futur septième roi de D'ni.
 -6532 (1124 DE) : Mararon entame une profonde réforme du système scolaire de D'ni et crée les Guildes Mineures en suivant les conseils de Ti'lanar, Grand Maître de la Guilde des Législateurs.
 -6353 (1303 DE) : disparition de nombreux livres et d'une partie des réserves d'encre de la Guilde des Écrivains. Un membre de la Guilde est également porté disparu.
 -6336 (1320 DE) : la secte des Juges de Yahvo écrit l'Âge de Pento ainsi que d'autres Âges illégaux.
 -6333 (1323 DE) : début de la Guerre de Pento opposant les D'ni aux habitants de l'Âge de Pento dirigés par la secte des Juges de Yahvo. Le roi et sa femme quitte D'ni avec leur fils nouveau-né, Ahlsendar.
 -6304 (1352 DE) : Koreen est assassiné par des guerriers de l'Âge de Pento.  Quelque temps plus tard, Ahlsendar retourne à D'ni et reprend le quartier d'Ae'gura. Il entame les négociations avec Mekarr, un guerrier haut-placé de l'Âge de Pento.
 -6280 (1376 DE) : bataille du Grand Roi sur l'Âge de Pento : le roi Ahlsendar et Mekarr combattent Timuae, le frère de ce dernier. D'ni remporte la bataille et met fin de la Guerre de Pento. Les dirigeants de la secte de Juges de Yahvo sont envoyés dans des Âges prisons.
 -6233 (1423 DE) : naissance de Solath, fils du Grand Maître de la Guilde des Écrivains.
 -6190 (1466 DE) : grâce à un livre de liaison donné par les Juges de Yahvo, Makarr retourne à D'ni et assassine la femme et les deux fils d'Ahlsendar. Le roi, qui avait entrepris avec la Guilde des Écrivains et la Guilde des Soigneurs de créer un virus mortel, libère la peste sur Pento. Tous les habitants de l'Âge de Pento meurent et la maladie se répand sur quelques autres Âges.
 -6156 (1500 DE) : Ahlsendar révèle à la population son implication dans la chute de la civilisation de Pento.
 -6155 (1501 DE) : Ahlsendar s'enferme dans le Temple du Grand Roi avec les livres de tous les Âges contaminés par la peste et nomme Solath comme successeur. Le Temple est scellé sur les ordres d'Ahlsendar. Solath est couronné neuvième roi de D'ni à l'âge de 79 ans.
 -6154 (1502 DE) : le Temple du Grand Roi est renommé "Tombe du Grand Roi". Terahnee est scellé. 
 -6136 (1520 DE) : la prophétesse Nemiya écrit Le livre Nemiya dans lequel elle dénonce le règne d'Ahlsendar. Ce livre est très vivement critiqué par la population.
 -6129 (1527 DE) : Nemiya disparait. Elle n'est jamais retrouvée.
 -6106 (1604 DE) : le sentiment de haine envers Ahlsendar grandit parmi les D'ni. Le livre de Nemiya est de plus en plus accepté par la population.
 -6046 (1610 DE) : début des travaux de construction du quartier de Karim.
 -6006 (1650 DE) : fin des travaux du quartier de Karim.
 -5921 (1735 DE) : mort de la première femme de Solath avec qui il a eu deux filles. Peu de temps après, Solath se remarie avec Jolathna contre l'avis de sa prophétesse.
 -5908 (1748 DE) : naissance de Me'erta, premier fils de Solath.
 -5877 (1779 DE) : mort de Solath à l'âge de 356 ans. Me'erta devient le dixième roi de D'ni à l'âge de 31 ans.
 -5839 (1817 DE) : Me'erta propose de nombreux projets controversés comme la construction du Temple de l'Arbre.
 -5813 (1843 DE) : fin des travaux du Temple de l'Arbre.
 -5785 (1871 DE) : naissance de Gan, fils de Me'erta.
 -5780 (1876 DE) : construction du Temple de l'Eau.
 -5754 (1902 DE) : construction du Temple de la Pierre Sacrée. De nombreuses nouvelles religions émergent et les croyances de Ri'neref sont remises en cause.
 -5681 (1975 DE) : Me'erta veut réformer le statut de la Guilde des Écrivains. Le Grand Maître Tremal s'y oppose et est retrouvé mort quelques jours plus tard. Les autres membres de la Guilde refuse catégoriquement les modifications de Me'erta.
 -5657 (1999 DE) : sans doute sous l'influence de Jolatha, Me'erta ordonne l'ouverture de la Tombe du Grand Roi. Quelques semaines plus tard Jolatha meurt d'une maladie inconnue.
 -5641 (2014 DE) : Me'erta meurt par empoisonnement à l'âge de 267 ans, l'assassin n'est pas retrouvé. Son fils Gan est couronné onzième roi de D'ni à l'Âge de 144 ans. Une partie de la population D'ni est touchée par le virus créé par Ahlsendar, de nombreux cas d'infertilité apparaissent.
 -5606 (2050 DE) : naissance de Behnashiren, fils de Gan.
 -5586 (2070 DE) : Gan meurt de la peste à seulement 199 ans. Son fils Behnashiren devient le douzième roi de D'ni et monte sur le trône à 20 ans, il devient le plus jeune roi de D'ni.
 -5463 (2913 DE) : Behnashiren meurt sans descendance à cause de l'infertilité générale. Il nomme son oncle Hemelin comme successeur. Il devient le treizième roi de D'ni à l'âge de 179 ans.
 -5401 (2255 DE) : Hemelin est atteint par le nouveau virus de la peste.
 -5394 (2260 DE) : un médicament contre la nouvelle peste est trouvé. Le virus aura tué le quart de la population D'ni.
 -5392 (2262 DE) : Lalen, future femme d'Hemelin découvre le Livre de Birenni.
 -5988 (2268 DE) : fin de l'épidémie de peste.
 -5386 (2270 DE) : naissance de Naygen, premier enfant à naître après l'épidémie.
 -5300 (2356 DE) : Hemelin meurt à 342 ans et nomme Naygen comme successeur, il devient le quatorzième roi D'ni à l'âge de 86.
 -5259 (2395 DE) : début de la Renaissance D'ni.
 -5189 (2467 DE) : naissance de Hinash, troisième fils de Naygen.
 -5168 (2488 DE) : la Guilde des Mineurs devient une Guilde Majeure, la Guilde des Artistes Plasticiens est divisée en plusieurs Guilde Mineures.
 -5156 (2500 DE) : Naygen propose la construction d'une salle du Conseil sur la Tombe du Grand Roi. 2500 sectes sont répertoriés par le Conseil.
 -5123 (2533 DE) : Mort de Naygen à l'âge de 263 ans, Hinash devient le quinzième roi de D'ni à l'âge de 66 ans.
 -5079 (2577 DE) : Hinash ordonne la construction de la nouvelle Guilde des Mineurs (fin en -5076).
 -4952 : la première femme d'Hinash meurt en donnant naissance à Needrah, son quatrième enfant.
 -4947 : Hinash encourage les interactions entre les différents Âges et peuples.
 -4877 : mort de Hinash, Needrah devient le seizième roi de D'ni.
 -4849 : un monument à la découverte des livres de Birenni est inauguré. Début de l'extension de la Cité D'ni grâce aux progrès de la Guilde des Mécaniciens.
 -4737 : naissance de Rakeri, premier enfant de l'un des frères de Needrah.
 -4656 : mort de Needrah. Il nomme Rakeri comme successeur n'ayant eu que deux filles. Rakeri devient le dix-septième roi D'ni.
 -4579 : Tevahr dénonce la perte des traditions D'ni et l'abandon des Lois de Yahvo.
 -4551 : naissance de Tejara, premier fils de Rakeri.
 -4544 : rénovations du Grand Temple.
 -4533 : mort de Fahlee, considéré comme le plus grand artiste de l'Histoire de D'ni et auteur des peintures du Grand Temple.
 -4438 : mort de Tevahr suivie de cinq jours de deuil national.
 -4437 : mort de Rakeri, Tejara devient le dix-huitième roi de D'ni.
 -4385 : rénovations du quartier d'Ae'gura.
 -4377 : la Guilde des Écrivains présente l'Âge des Rois à Tejara. Ses auteurs disparaissent mystérieusement.
 -4371 : Tejara emprisonne son frère.
 -4358 : Tejara commandite l'assassinat du Maître de la Guilde des Mineurs.
 -4273 : naissance de Ti'amel, troisième fils de Tejara.
 -4234 : mort de Tejara, Ti'amel devient le dix-neuvième roi de D'ni.
 -4187 : mise en service de la machine à creuser Stone Eater.
 -4156 : les femmes obtiennent le droit d'éligibilité pour l'éducation dans les Guildes Mineurs. 
 -4082 : naissance de Kedri, premier fils de Ti'amel.
 -4010 : Garternay est définitivement détruit.
 -4002 : mort de Ti'amel, Kedri devient le vingtième roi de D'ni.
 entre -3987 et 3853 : L'Âge des Rois devient public.
 -3853 : naissance de Lemashal, premier fils de Kedri.
 -3753 : mort de Kedri, Lemashal devient le vingtième-et-unième roi de D'ni.
 -3695 : Lemashal crée la Guilde Mineure des Illusionnistes et met en place secrètement la division des Relyimah.
 -3681 : Lemashal fait pression pour diminuer les interactions entre D'ni et les autres civilisations.
 -3658 : naissance de Ishek, fils de la plus jeune sœur de Kedri.
 -3626 : le Conseil décide que seul les D'ni de « sang-pur » sont en droit de gouverner.
 -3573 : mort de Lemashal, Ishek devient le vingt-deuxième roi de D'ni.
 -3553 - -3448 : Séquestration de la femme d'Ishek par les Yimas.
 -3448 : naissance de Loshemanesh, premier fis de Ishek. Début de la controverse sur l'interaction entre les civilisations.
 -3365 : mort de Ishek, Loshemanesh devient le vingt-troisième roi de D'ni.
 -3351 : renforcement des lois sur les âges illicites.
 -3322 : événement de l'Âge de Trases.
 -3254 : naissance de Ji, premier fils de Loshemanesh.
 -3218 : Loshemanesh est assassiné par la faction Yimas. Ji devient le vingt-quatrième roi de D'ni.
 -3156 : l'Observateur, un très influent prophète, écrit Les Mots du Créateur.
 -3050 : mort supposée de l'Observateur.
 -2964 : mort de Ji, Demath, fils de l'un de ses proches amis, devient le vingt-cinquième roi de D'ni. Le Conseil renforce les mesures d'isolement de D'ni par rapport aux autres Âges. Les non-D'ni n'ont plus le droit d'utiliser les livres de liaisons.
 -2922 : naissance de Yableshan, premier fils de Demath.
 -2872 : tentative d'assassinat contre Demath.
 -2830 : début des essais de création du Nara.
 -2813 : mort de Demath, Yableshan devient le vingt-sixième roi de D'ni.
 -2791 : la secte « Le sang de Yahvo » enlève le fils du roi. Celui-ci ordonne au Relyimah de le retrouver, mais sans succès. Mort du fils d'Yableshan, tué par les disciples du « sang de Yahvo ». L'opinion D'ni se divise en deux clans.
 -2767 : Remanimment des guildes majeur.
 -2755 : début de la construction d'une librairie publique dans les quartiers de classe moyenne
 -2742 : Trois Âges « récréatifs » sont placés dans un parc construit sur l'île de Neref, en guise de cadeau de la part de la Guilde des écrivains réorganisée.
 -2725 : naissance d'Emen.
 -2702 : une très importante explosion causé par le mélange de deux gaz se produit sur l'Âge de Meanas. Un de ses gaz provenait de D'ni, l'autre de Meanas. Cet événement renforce le désir des D'ni de couper les ponts avec les autres mondes.
 -2613 : mort de Yableshan, Emen devient le vingt-septième roi de D'ni.
 -2565 : deux membres de la secte One D'ni sont accusés de l'explosion de Meanas.
 -2554 : les prédictions de l'Observateur commencent à se réaliser.
 -2499 : naissance de Me'emen, premier fils d'Emen. 
 -2416 : mort d'Emen, Me'emen devient le vingt-huitième roi de D'ni.
 -2349 : la découverte du Nara est annoncée par les Guildes des Miniers et des Tailleurs de Pierre.
 -2344 : une nouvelle épidémie touche D'ni.
 -2297 : mise en service de la machine à creuser Stone Tooth.
 -2183 : construction du quartier d'Uran (futur quartier de Ashem'en).
 -2156 : naissance d'Adesh, neveu de Me'emen.
 -2107 : mort de Me'emen, Adesh devient le vingt-neuvième roi de D'ni.
 -2082 : le populaire prophète Gish dénonce Tehvar.
 -2053 : naissance de Lanaren, premier fils d'Adesh.
 entre -2053 et -1955 : Adesh ordonne aux Relyimah de tuer Gish.
 -1955 : Adesh est assassiné par l'un de ces conseillers, Lanaren deviens le trentième roi de D'ni.
 -1800 : Lanaren lance sa politique pour remplacer les Âges qui nécessite la présence d'autres peuples que les D'ni.
 -1711 : naissance d'Asemlef, cinquième fils de Lanaren.
 -1657 : mort de Lanaren. Asemlef devient le trentième-et-unième roi de D'ni.
  entre -1657 et -1455 : Des écrivains quittent la Guilde des Écrivains pour rejoindre les Écrivains de Yahvo. Ce groupe s'est fixé pour mission d'écrire l'Âge Parfait.
 -1455 : naissance de Jaron, troisième fils d'Asemlef.
 -1372 : mort d'Asemlef, Jaron devient le trente-deuxième roi de D'ni.
 -1226 : mise en service des machines à creuser Rock Biter et The Burrower.
 -1214 : naissance de Rikooth, troisième fils de Jaron.
 entre -1214 et -1158 : De nombreux groupes isolationnistes se dissolvent durant cette période.
 -1158 : mort de Jaron, Rikooth devient le trente-troisième roi de D'ni.
 -1146 : une nouvelle caverne est découverte à proximité de la Cité D'ni, la Guilde des Surveillants est envoyée pour l'étudier.
 -1055 : la Cité D'ni s'étend dans la nouvelle caverne.
 -979 : naissance de Kerath, troisième fils de Rikooth.
 -925 : mort de Rikooth, Kerath devient le trente-quatrième roi de D'ni.
 -686 : construction de la nouvelle Maison de Guilde.
 -659 : Kerath abdique et laisse le pouvoir aux Cinq Seigneurs, les cinq plus puissants Maîtres de Guilde.
 -651 : mort de Kerath, l'Arche des Roi et rebaptisé Arche de Kerath.

Le gouvernement des Cinq Seigneurs

Chute de D'ni 
 1694 - 1745 : Événements du roman Le livre de Ti'ana
 1751 : Gehn quitte la Faille.
 1752 : Gehn et Keta se marient.
 1756 : Keta meurt en donnant naissance à Atrus. Gehn retourne dans les ruines de la Cité D'ni.
 1770-1774 :  Événements du roman Le livre d'Atrus
 1776 : Atrus et Catherine se marient, naissance d'Achenar.
 1778 : Naissance de Sirrus.
 1786 : Mort de Ti'ana.
 1806 : Catherine est piégée sur Riven par ses fils, Atrus est piégé à K'veer. Sirrus va involontairement dans l'Âge prison de Spire, et Achenar dans l'Âge prison d'Haven.
 1806 - 1807 : Événements des jeux Myst et Riven.

Reconstruction de D'ni 
 entre 1807 et 1814 :  Événements du roman Le livre de D'ni
 1814 : Naissance de Yeesha.
 1815 : Événements du jeu Myst III: Exile.
 1825 : Événements du jeu Myst IV: Revelation.

Chronologie d'Uru 

La série Uru se concentre sur la découverte et l'exploration de la Cité D'ni par les humains dans les années 1990 et 2000. Une des particularités de cette chronologie est de mettre en scène les développeurs des jeux Myst : la réalisation des jeux et des romans fait partie intégrante de l'histoire dUru.

 1961 : Naissance de Richard A. Watson.
 1987 : John Loftin découvre des machines à creuser D'ni dans le désert du Nouveau-Mexique.
 1988 : John Loftin et Elias Zandi organisent leur premier voyage dans la Caverne.
 1989 : John Loftin et Elias Zandi atteignent la Cité D'ni lors de leur troisième expéditions. Ils contactent Robyn et Rand Miller.
 1991 : Mort de John Loftin durant une expédition.
 1993 : Cyan Worlds réalise le jeu Myst basé sur les journaux de Catherine. Elias Zandi meurt d'une crise cardiaque. Il lègue sa fortune à la Fondation de Restauration D'ni.
 1997 : Le  Richard Watson, le  Marie Sutherland, le  Ikuro Kodama, Victor Laxman, et Michael Engberg fondent le Conseil de Restauration D'ni. Cyan Worlds réalise le jeu Riven basé sur les journaux de Catherine.
 1998 : Cyan Worlds réalise une expédition vers D'ni.
  : Le Conseil de Restauration D'ni ouvre la Caverne aux explorateurs et les autorisent à aller dans certains Âges.
  : La restauration D'ni est suspendue à cause d'un manque de fonds.
 2005 : Événements du jeu Myst V: End of Ages''.
 2007 : La Caverne rouvre officiellement pour les explorateurs.
  : Le Grand Zéro est ré-activé.
  - ''' : La Caverne est de nouveau fermée.

Notes et références

Voir aussi 
 Univers de Myst
 Myst (série de jeux vidéo)

Liens externes 
 Chronologie sur MYSTAges
 Chronologie sur Mystpédia
 Chronologie sur D'ni Wikia
 Chronologie sur DPWR.NET

Myst
Myst